Sandokan - La tigre della Malesia